Тадеуш Левицкий (польск. Tadeusz Lewicki) (29 января 1906, Львов — 22 ноября 1992, Краков) — польский -, . Один из авторов фундаментальной «Энциклопедии ислама», в частности статьи об ибадизме.

В 1931 году окончил Львовский университет.

С 1954 года — профессор Ягеллонского университета в Кракове.

Научное наследие 
Занимался публикацией и разработкой арабских источников по истории ибадитов (абадитов), славянских народов, описанием кладов арабских монет 8—9 веков на территории Польши .

Является автором исследований об образовании государства в Северной Польше, экономической жизни и торговых связях славян со странами Востока.

Труды 
 La voie Kiev — Vladimir, 1938.
 Pologne et les pays voisins dans le «Livre de Roger», 1945.
 Polska i kraje sąsiednie w świetle «Księgi Rogera», geografa arabskiego z XII w. al-Idrīsī’ego, 1945—1954.
 Państwo Wiślan-Chorwatów w opisie al-Mas’udi’ego: Résumé, 1948.
 Świat słowiański w oczach pisarzy arabskich, 1949.
 Zagadnienie Gotów na Krymie, 1951.
 Ze studiów nad źródłami arabskimi, 1952.
 Skarb dirhemów arabskich z Piwonic koło Kalisza, 1953.
 Études ibādites nord-africaines, 1955.
 Źródła hebrajskie do dziejów Słowian i niektórych innych ludów Środkowej i Wschodniej Europy: wyjątki z pism religijnych i prawniczych XI—XIII w., 1956.
 Drachma króla Elymaidy Orodesa II znaleziona w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego, 1963.
 Małopolska w świetle wczesnośredniowiecznych źródeł arabskich, 1963.
 Dzieje Afryki od czasów najdawniejszych do XIV w: wybrane zagadnienia, 1969.
 Dzieje polskich badań w zakresie numizmatyki orientalnej, 1969.
 Handel Samanidów ze wschodnią i środkową Europą, 1972.
 West African food in the Middle Ages, 1974.
 Arabic external sources for the history of Africa to the south of Sahara, 1974.
 Etudes maghrébines et soudanaises, 1976.
 Księga tysiąca i jednej nocy: Przypisy i objaśnienia, 1976.
 Źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny, 1977.
 Materiały pomocnicze do nauki języka arabskiego, 1980.

Примечания

Литература 
 Сообщения польских ориенталистов. М., 1961, с. 107—109 (библиография).
 Józef Rozynek, Józef Julian Ziółkowski. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1948—2002. Wrocław 2002, ISBN 978-83-229-2356-6.

Ссылки 
 Alicja Małecka. Profesor Tadeusz. Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Lewickim (1906—1992).

Авторы Энциклопедии ислама